Золоту́хін () — російське прізвище. Жіноча форма — Золотухіна.

Відомі носії 

 Золотухін Борис Олександрович (1922—1997) — радянський льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Валерій Сергійович Золотухін (1941—2013) — російський актор. Народний артист Росії (1998).
 Володимир Максович Золотухін (1936—2010) — український композитор. Народний артист України (1996).
 Генадій Іванович Золотухін ()  — український діяч, інспектор кримського управління культури, ініціатор створення тематичного декору музею письменника О. Гріна в місті Феодосія (створив художник Бродський Савва Григорович). Автор літературної експозиції музею письменника О. Гріна в місті.
 Золотухін Дмитро Львович (нар 1958) — радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер. Заслужений артист Російської Федерації (2000).
 Золотухін Костянтин Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Микола Валентинович Золотухін (1983) — російський хокеїст.

Золотухіна 
 Золотухіна Світлана Іванівна (1936—2012) — українська вчена у галузі зоології.